

Brasil
 Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo (Recife)
 Convento do Carmo (Cachoeira)
 Convento do Carmo (Rio de Janeiro)
 Convento do Carmo de Angra dos Reis
 Convento do Carmo de Salvador
 Convento do Carmo de Santos
 Convento do Carmo de São Paulo
 Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo (João Pessoa)
 Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo (São Luís)

Portugal
Convento do Carmo (Évora)
Convento do Carmo (Lisboa)
Convento do Carmo (Moura)
Convento do Carmo (Tavira)
Convento de Nossa Senhora do Carmo (Lagoa)

Outros países 
Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo (Luanda), em Angola
Convento do Carmo de Cima — em Santiago de Compostela, Espanha

Desambiguações de construções
de:Convento do Carmo